Toyen, pintor tcheco
Tøyen, bairro de Oslo
4691 Toyen, asteroide

Desambiguação